

Patronyme 

 Edward Reginald Frampton (1872-1923), artiste britannique ;
 George Frampton (1860-1928), sculpteur anglais ;
 Hollis Frampton (1936-1984), réalisateur et acteur américain ;
 Kenneth Frampton (1930-), architecte, critique et historien britannique ;
 Peter Frampton (1950-), musicien et chanteur britannique.

Toponyme 
 Frampton, municipalité du Québec ;
 Moulin à eau de Frampton, moulin à eau au Québec.